Челль Вильям Альф Самуэльссон (; род. 18 октября 1958, Тингсрюд) — бывший шведский хоккеист, игравший на позиции защитника; обладатель Кубка Стэнли 1992 года в составе «Питтсбург Пингвинз». Чемпион мира 1991 года в составе сборной Швеции.

Карьера

Игровая карьера 
Отыграв семь сезонов за команду Первой шведской хоккейной лиги «Тинсгрюд», перешёл в «Лександ», где отыграл следующие два сезона и уехал в Северную Америку. 

На драфте НХЛ 1984 года был выбран в 6-м раунде под общим 119-ым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Присоединившись по окончании сезона 1984/85 в Швеции, Самуэльссон в течение полного сезона играл за фарм-клуб команды «Нью-Хэвен Найтхоукс», сыграв в сезоне 1985/86 за «Рейнджерс» только девять матчей без набранных очков. В следующем сезоне он стал основным игроком «Рейнджерс» и сыграл в НХЛ 30 матчей, пока в декабре 1986 года не был обменян в «Филадельфию Флайерз».

В составе «Флайерз» он отыграл более пяти сезонов, став в команде одним из лидеров обороны. В феврале 1992 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз», в составе которого по окончании сезона выиграл Кубок Стэнли.

Отыграв следующие три сезона за «Пингвинз», по окончании сезона 1994/95 вернулся в «Филадельфию Флайерз», в которой отыграл три следующих сезона.

Став свободным агентом по окончании сезона, подписал контракт с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», где отыграл полный сезон и уехал в Австрию, где сыграв шесть матчей за «Фельдкирх» завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет.

В составе сборной Швеции играл на ЧМ-1991 и КК-1991, выиграв в 1991 году чемпионат мира.

Тренерская карьера 
Был ассистентом главного тренера в «Трентон Титанз» (1999—2000), «Филадельфия Фантомс» (2001—2009), которую возглавлял с 2005 по 2006 гг. и «Эдирондак Фантомс» (2009—2013). 

С 2013 года входит в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз», как тренер по развитию игроков.

Семья 
Его сын Маттиас играет в НХЛ за «Баффало Сейбрз».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Лександ»
Игроки «Нью-Хэвен Найтхоукс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Фельдкирх»
Хоккейные тренеры Швеции
Тренеры «Филадельфия Фантомс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ